Лижие JS7 е вторият болид от Формула 1 създаден от Лижие. Името на болида се отчита на инициалите на френския пилот Жо Слесер, JS. Участва във Световен шампионат на Формула 1 (1977) и две състезания от Световен шампионат на Формула 1 (1978). Отбора спечели 18 точки през 1977, и завърши на 8-а позиция при конструкторите но в първите две състезания през 1978 не са спечелили точки. През 1978 болида е наречен JS7/9.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1